Оскар II (; пуним именом Оскар Фредрик ()) 21. јануар 1829 — 8. децембар 1907, био је принц из шведске краљевске династије Бернадот, краљ Шведске од 18. септембра 1872. до своје смрти 8. децембра 1907. године и краљ Норвешке од 18. септембра 1872. до 7. јуна 1905. године.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1829.
Умрли 1907.
Шведски краљеви
Норвешки краљеви
Династија Бернадот